Mona Lisa má více významů:

 Mona Lisa – obraz od Leonarda da Vinciho
 Mona Lisa (film) – britský film z roku 1986
 Mona Lisa (muzikál) – český muzikál Michala Davida
 Mona Lisa (loď)
 Mona Lisa (opera) – opera od Maxe von Schillingse
 Mona Lisa (zpěvačka) – zpěvačka R&B
 Mona Lisa (herečka) – filipínská herečka
 Mona Lisa (modelka) – bangladéšská modelka
 Mona Lisa (skupina) – slovenská hudební skupina
 Mona Lisa Smile – americký film z roku 2003